Кошторисним процесом називається упорядкування, затвердження і виконання кошторису. Його стадії являють собою урегульовані нормами права відокремлено-самостійні завершені етапи діяльності учасників кошторисно-бюджетного фінансування, у ході проходження яких індивідуальний фінансовий план переходить з одного якісного стану в інший. Цей напрямок охоплює кошторисно-бюджетне фінансування, прийняття фінансово-планового акту і його реалізацію.

На кошторисно-бюджетному фінансуванні утримуються державні та комунальні:

—
 * установи соціальної сфери; *  * — освітні установи — школи, середні спеціальні та вищі навчальні заклади; *  * — установи охорони здоров'я — лікарні та поліклініки, медпункти, державні та дитячі дошкільні установи; *  * — установи культури — бібліотеки, будинки культури, дитячі театри, об'єкти фізичної культури; *  * а також: *  * — установи Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України;
 Основним документом що визначає витрати бюджетних установ є кошторис.
 Кошторис витрат є основним плановим документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та використання, та щоквартальний розподіл коштів, що відпускається з бюджету на утримання бюджетних установ, або на здійснення господарських екологічних культурних заходів.
Фінансування з бюджету здійснюється тільки на основі затверджених для цього кошторисів видатків. Витрати бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку кошторису не допускається.
Кошторис витрат на утримання бюджетних установ є актом, що встановлює права і обов'язки керівників цих установ по використанню зазначеного обсягу грошових коштів, а також права і обов'язки фінансуючих органів по виділенню цих грошових коштів і контролю за їх правомірним використанням. Для кожної бюджетної установи вірно складений і своєчасно затверджений кошторис є індивідуальним фінансово-плановим актом, на основі якого ця установа фінансується протягом календарного року.

Кошторисно-бюджетне фінансування — це система науково та економічно обґрунтованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів використання фінансових ресурсів, а також визначення їх оптимальних обсягів для кожного об'єкта, що фінансується.У практичній діяльності бюджетних установ застосовуються чотири види кошторисів витрат: індивідуальні, загальні, зведені та кошториси витрат на централізовані заходи. Усі види кошторисів складаються відповідно до класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів України (бюджетної класифікації).

Міністерствами, відомствами та відділами виконкомів органів місцевого самоврядування складаються фінансові плани з розрахунками та обґрунтуванням видатків, які називаються кошторисами на централізовані заходи (такі, як проведення нарад, конференцій тощо).
Зведені кошториси вміщують всі видатки на утримання установ, що підпорядковані одному міністерству чи відомству. Такі кошториси об'єднують всі індивідуальні, загальні кошториси та кошториси на централізовані заходи.

Індивідуальний кошторис витрат будь-якої бюджетної установи складається з 4 частин:
 
 1) загальні відомості; 
 2) виробничі показники, які необхідно знати для обрахування обсягів витрат; 
 3) розрахунки по окремих видах витрат; 
 4) зведення витрат.
Кошториси витрат бюджетних установ складаються за формами, які розробляє Міністерство фінансів України для окремих типів установ (бюджетних закладів, підприємств, організацій). Кошторис вміщує лише видатки на поточне утримання, придбання обладнання та інвентарю, проведення капітального ремонту. Капітальні вкладення, передбачені планами економічного та соціального розвитку, фінансуються на основі окремих самостійних кошторисів.